Hong Kong Masters 2017 – nierankingowy, zaproszeniowy turniej snookerowy sezonu 2017/2018. Rozegrany został w Hongkongu w dniach 20−23 lipca 2017 roku.

Nagrody 
Zwycięzca: 100 000 £
II Miejsce: 45 000 £
Półfinalista: 35 000 £
Ćwierćfinalista: 22 500 £

Łączna pula nagród: 315 000 £

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 143, 128, 126  Ronnie O’Sullivan
 136, 100  Judd Trump
 132, 103  Marco Fu
 108, 100  Neil Robertson

Przypisy

Bibliografia 
 worldsnooker.com

Nierankingowe turnieje snookerowe
2017 w sporcie
2017 w Azji
Sport w Hongkongu